Antonio Caridi – politico italiano
Carmine Caridi – attore statunitense di origini italiane
Gaetano Caridi – calciatore italiano
Linda Caridi – attrice italiana
Paola Caridi – giornalista italiana